Résultats détaillés de l’édition 2009 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 31 août au .

Faits marquants 
 La pluie a fortement perturbé les journées de vendredi et samedi de la seconde semaine, relançant les débats sur la nécessité de la construction d'un toit sur le Arthur Ashe Stadium, la finale dames a dû ainsi être décalée à dimanche au lieu de se dérouler samedi et la finale hommes s'est déroulée lundi comme lors de l'édition 2008.
 Pour la première fois depuis le début de l'ère Open, les seize premières têtes de série du tableau masculin parviennent à se qualifier pour le .
 La balle de match lors de la demi-finale dames entre Kim Clijsters et Serena Williams n'a pas été jouée en raison d'une deuxième infraction au code de conduite par Williams qui lui a valu un point de pénalité, donnant le point de la victoire à Clijsters.
 Le lendemain, cette même Kim Clijsters, de retour à la compétition depuis deux tournois, s'impose en finale face à la jeune danoise Caroline Wozniacki, devenant ainsi la première joueuse de l'histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem en ayant bénéficié d'une invitation ainsi que la première joueuse non-classée à remporter le tournoi et la première joueuse non-membre du top10. Chez les messieurs, un joueur avait également remporté un grand chelem sur invitation, c'était le croate Goran Ivanišević à Wimbledon en 2001.
 La Belge devient la première joueuse à battre deux fois les sœurs Williams au cours du même tournoi, après son premier titre aux Masters en 2002.
 C'est la première fois depuis 28 ans qu'une maman remporte un tournoi du grand chelem, après Evonne Goolagong à Wimbledon en 1980. C'est la seconde fois qu'une maman remporte l'édition (la première étant Margaret Smith Court en 1973).
 C'est le premier tournoi du Grand Chelem depuis 2005 (et l'US Open) pour lequel Roger Federer et Rafael Nadal n'occupent pas les deux premières places mondiales, Andy Murray étant numéro 2 mondial depuis le .
 Finaliste en 2008, le Britannique Andy Murray est sorti en huitièmes de finale par le Croate Marin Čilić en trois sets.
 En raison de l'élimination prématurée d'Andy Murray, Rafael Nadal est assuré de redevenir  mondial à l'issue du tournoi.
 C'est la première fois qu'un Turc, Marsel Ilhan, intègre un tableau de Grand Chelem et aussi passe le .
 C'est la première fois depuis Wimbledon 2006, que les quatre premiers du classement ATP perdent un set avant les huitièmes de finale.
 C'est la première fois à l'US Open qu'aucun Américain n'est en quart de finale.
 Avec la victoire de Juan Martín del Potro c'est la première fois que Roger Federer perd une finale de Grand Chelem face à un autre joueur que Rafael Nadal.
 Juan Martín del Potro devient, en remportant cet US Open, le premier joueur à avoir battu à la fois Rafael Nadal et Roger Federer dans un même tournoi du Grand Chelem et de surcroît de manière rapprochée (demi-finale et finale jouées respectivement dimanche et lundi). Il est également le seul joueur autre que Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic à avoir remporté un tournoi du Grand-Chelem depuis l'Open d'Australie 2005, soit sur 30 derniers tournois du Grand-Chelem à l'issue de Wimbledon 2012.
 Marat Safin joue son dernier Grand Chelem sur le sol américain qu'il avait remporté 9 ans plus tôt.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2009
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en août 2009
Tennis en septembre 2009